Puede referirse a:
 el nombre común de las especies de Sapindaceae
 el nombre común de la planta Gouania lupuloides
 el nombre común de la planta Phytolacca icosandra.
 el nombre común de la planta ''[[Phytolacca rivinoides]))